Wilhelm von Hessen-Kassel ist der Name folgender Personen:
* Wilhelm I. von Hessen-Kassel (1743–1821), Graf und Regent von Hanau, Landgraf von Hessen-Kassel und Kurfürst, siehe Wilhelm I. (Hessen-Kassel)
 Wilhelm II. von Hessen-Kassel (1777–1847), Landgraf und Kurfürst von Hessen-Kassel, siehe Wilhelm II. (Hessen-Kassel)
 Wilhelm IV. von Hessen-Kassel (1532–1592), erster Landgraf von Hessen zu Kassel und Begründer der Linie Hessen-Kassel, siehe Wilhelm IV. (Hessen-Kassel)
 Wilhelm V. von Hessen-Kassel (1602–1637), Landgraf von Hessen-Kassel, siehe Wilhelm V. (Hessen-Kassel)
 Wilhelm VI. von Hessen-Kassel (1629–1663), Landgraf von Hessen-Kassel, siehe Wilhelm VI. (Hessen-Kassel)
 Wilhelm VII. von Hessen-Kassel (1651–1670), Landgraf von Hessen-Kassel, siehe Wilhelm VII. (Hessen-Kassel)
 Wilhelm VIII. von Hessen-Kassel (1682–1760), Landgraf von Hessen-Kassel, siehe Wilhelm VIII. (Hessen-Kassel)

Siehe auch:
 Wilhelm von Hessen